Филип II може бити један од следећих краљева:

 Филип II Македонски (382. п. н. е. — 336. п. н. е.), македонски краљ, отац Александра Македонског
 Филип II Август (1165—1223), француски краљ
 Филип II од Наваре (1293—1322) представља француског краља, познатијег као Филип V Високи
 Филип II од Шпаније (1526—1598), краљ Шпаније и Португала (Филип I од Португала) из династије Хабзбурга.
 Филип II Тарентски (1329—1374), кнез Тарента и Ахаја, титуларни цар Латинског царства
 Филип II од Бургундије (1342—1404), војвода Бургундије
 Филип II од Португала (1578—1621), краљ Шпаније и Португала, познатији као Филип III од Шпаније, владар из династије Хабзбурга.
 Филип II Орлеански (1674-1723), војвода од Орлеана, регент Француске